Васцы — название населённых пунктов:

Россия 
 Васцы — деревня в Бабынинском районе Калужской области.
 Васцы — деревня в Юхновском районе Калужской области.
 Васцы — деревня в Псковском районе Псковской области.